Bedsitter images (album), muziekalbum van Al Stewart
Bedsitter images (single), enige single van Stewart van genoemd album.